Marbächle und Marbächlein sind geographische Namen in Baden-Württemberg:

 Marbächle (Oberrot), Weiler im zentralen Ortsteil der Gemeinde Oberrot, Landkreis Schwäbisch Hall
 Marbächle (Wüstung), Ortswüstung im Stadtteil Waldhausen von Lorch, Ostalbkreis

 Marbächlein, linker Zufluss des hier noch Apfelbach genannten Landgrabens (zur Weschnitz) in Großsachsen, Gemeinde Hirschberg an der Bergstraße, Rhein-Neckar-Kreis

Siehe auch:
 Marbach